Heartbeat: The Abbreviated King Crimson — збірка англійської групи King Crimson, яка була випущена 11 жовтня 1991 року.

Композиції 
 The King Crimson Barber Shop - 1:31
 21st Century Schizoid Man - 4:43
 The Court of the Crimson King - 4:54
 Elephant Talk - 3:33
 Matte Kudasai - 3:46
 Heartbeat - 2:57
 Medley - 1:20

Джерела 
 
 "The+Abbreviated+King+Crimson"+by+"King+Crimson" amazon

Альбоми King Crimson
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Музичні альбоми 1991